When the Wind Blows ("quando soffia il vento") può riferirsi a:

Cinema 
 Quando soffia il vento (When the Wind Blows) – film del 1986 diretto da Jimmy Murakami

Fumetto 
 Quando soffia il vento (When the Wind Blows) – graphic novel di Raymond Briggs del 1982, da cui è tratto il film Quando soffia il vento

Letteratura 
 Delitto al concerto (When the Wind Blows) – romanzo di Cyril Hare del 1949
 Quando soffia il vento (When the Wind Blow) – romanzo di James Patterson del 1998

Musica 
 When the Wind Blows – album del 1986, colonna sonora del film Quando soffia il vento
 When the Wind Blows – singolo di David Bowie del 1986, dall'album omonimo

Televisione 
 When the Wind Blows – episodio della tredicesima stagione di Dallas
 When the Wind Blows – episodio della terza stagione di Il fuggiasco